Möträsk eller Möträsket kan syfta på:
Möträsk (Finström, Åland), sjö i Åland,  (17,44 ha)
Möträsk, sjö i Mellersta Finland,